Lotería puede referirse a:

 Lotería, juego de azar que se realiza mediante la compra de boletos o sorteos.
 Lotería, juego de azar mexicano que se realiza con tarjetas y cartas.
 La Loteria de Catalunya.
 La Lotería de Concepción, Chile, conocida simplemente como Lotería.
 La Lotería de Medellín, Colombia.
 La Lotería de California, Estados Unidos.
 La Lotería de la Florida, Estados Unidos.
 La Lotería de Nueva Jersey, Estados Unidos.
 La Lotería de Texas, Estados Unidos.
 La Lotería Nacional de Argentina.
 La Lotería Nacional de España.
 La Lotería Nacional de Ecuador.
 La Lotería Nacional de México.
 Lotteria, cadena de comida rápida japonesa.